

Села:
 Лемешівка — Вінницька область, Калинівський район
 Лемешівка — Київська область, Яготинський район
 Лемешівка — Чернігівська область, Городнянський район